96th Street (straat) - straat in New York
 96th Street (Broadway-Seventh Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 96th Street (Eighth Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 96th Street (Lexington Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 96th Street (Second Avenue Subway) - metrostation in New York aan bovenstaande straat